ferula – krzyż papieski
 Ferula – zapaliczka – rodzaj roślin z rodziny selerowatych